Дави́д Дуби́нский:
 Дубинский, Давид Александрович (1920—1960) — советский график.
 Дубинский, Давид Исаак (1892—1982) — американский профсоюзный деятель и политик.
 Дубинский, Давид Эммануилович (1907—1994) — советский кинорежиссёр.